Puerto del Ocote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto del Ocote, Guerrero, ort, Teloloapan, 
 Puerto del Ocote, Guanajuato, ort, Xichú, 

Robotskapade Mexikoförgreningar